У географічному сенсі:
 Ірландія (острів)

У політичному значенні:
 Ірландія — незалежна держава.
 Північна Ірландія — ірландське автономне утворення на одній шостій території острова Ірландія під владою Сполученого Королівства.

У історичному сенсі
 Ірландія — феодальне державне утворення
 Королівство Ірландія